Герштенцвейг — фамилия. 

Известные носители:

 Герштенцвейг, Александр Данилович (1818—1861) — российский военный и администратор; сын генерала Д. А. Герштенцвейга.
 Герштенцвейг, Владимир Каэтанович — Георгиевский кавалер; полковник; 13 января 1915 (посмертно).
 Герштенцвейг, Даниил Александрович (1790—1848) — генерал от артиллерии, командующий артиллерий Гвардейского корпуса; отец А. Д. Герштенцвейга.